Schifferl ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Evangelist Schifferl (1704–1771), deutscher Benediktiner
 Raphael Schifferl (* 1999), österreichischer Fußballspieler